Душан Ристић се може односити на:

 Душан Ристић (1907—1972) дипломата и генерал-мајор у резерви
 Душан Ристић (1913—1995) сликар и сценограф Народног позоришта у Београду
 Душан Ристић (1995) кошаркаш